Al-Arak fou un castell musulmà del districte de Qàlat Rabah, situat uns 11 km al sud-oest de Ciudad Real, al cim d'un puig els contraforts del qual baixen fins al riu Guadiana.

A la plana, al peu del puig, es va lliurar la batalla d'Alarcos el 18 de juliol de 1195 (8 de xaban de 591) en què Alfons VIII de Castella fou derrotat per l'almohade Yaqub al-Mansur.

Els castellans anomenaren al castell Santa María de Alarcos.

Vegeu també: Alarcos

Bibliografia 
 A. Huici, Las grandes batallas de la Reconquista.

Geografia d'Al-Àndalus